Golden set kan avse:
Golden set (tennis), ett set där vinnaren inte förlorare någon boll
Golden set (volleyboll), ett set i volleyboll som avgör en annars oavgjord matchserie